Plaats in Indonesië
 Pingit (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pingit (Rakit), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java